Hans von Kötteritz ist der Name folgender Personen:

* Hans von Kötteritz (Jurist) (Hans Haubold von Kötteritz; 1608–1680), deutscher Jurist, Beamter und Stifter 
 Hans von Kötteritz (Offizier) (1853–??), deutscher Offizier